Ninhada — grupos de ovos colocados de uma só vez
 Ninhada (Marvel) — seres da Marvel que vivem no espaço
 Parasita de ninhada — forma de parasitismo